Belly — американская рок-группа, образованная в  году в Бостоне, Массачусетс, автором песен, поющей гитаристкой Таней Донелли, в прошлом — участницей Throwing Muses и (некоторое время) The Breeders. В отличие от этих двух групп Belly исполняли — временами жёсткий и отрывистый, но в целом мелодичный и прямолинейный, атмосферный инди-рок, в полной мере соответствовавшей эфемерному вокалу Донелли и её нескрываемым поп-устремлениям. Belly выпустили два студийных альбома, Star (1993) и King (1995), которые стали хитами в Великобритании (## 2 и 6 UK Album Charts соответственно), а также серию синглов (4 из них входили в Top 40 US Modern Rock Tracks), но, несмотря на значительные коммерческие достижения и поддержку критиков, распались в 1996 году.

История группы

Дискография 

Студийные альбомы
 Star (1993) #2 UK
 King (1995) #6 UK

Сборник
 Sweet Ride: The Best of Belly (2002)

EP
 Slow Dust (1992)

Синглы
 «Feed the Tree» (1993)
 «Slow Dog» (1993)
 «Super Connected» (1995)
 «Now They’ll Sleep» (1995)
 «Seal My Fate» (1995)
 «Are You Experienced» (1994)

Компиляции
 Generation X
 Stone Free: A Tribute to Jimi Hendrix (1993)
 Just Say Roe (Just Say Yes Vol. 7) (1994)
 With Honors (1994)
 UMPF (1995)
 Mallrats (1995)
 Sharks Patrol These Waters (1995)
 This Is Fort Apache (1995)
 Tank Girl (1995)
 Safe and Sound (1996)
 A Bunch O' Hits: The Best Rock…Volume 1 (1996)
 In Defense of Animals, Volume 2 (1996)
 Twister (1996)
 The Rolling Stone Women in Rock Collection (1998)
 Lifetime Intimate Portrait: Women in Rock (1999)
 Out of Bounds: A Journey Through Modern Rock (1999)
 Double Shot: Pop Alternative'' (2000)

Примечания 

Инди-рок-группы США
Музыкальные коллективы из Бостона
Музыкальные коллективы, появившиеся в 1991 году
Музыкальные коллективы, распавшиеся в 1996 году
Рок-группы с женским вокалом
Исполнители Sire Records
Квартеты